Osoby o nazwisku Burnett
 Frances Hodgson Burnett – pisarka
 Jamie Burnett
Sonny Burnett - pseudonim bohatera serialu Policjanci z Miami

Rzeki:

 Burnett - rzeka w Australii

Miasta w USA:

 Burnett – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Burnett – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Burnett (ang. Burnett Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Burnett (ang. Burnett Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Burnett (ang. Burnett Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Burnett (ang. Burnett County) – w stanie Wisconsin
W Wielkiej Brytanii:
 Burnett – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)

ja:バーネット